Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Argentina 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Máximo González e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Thomaz Bellucci e Rubén Ramírez Hidalgo 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Máximo González /  Sebastián Prieto (Campioni)
 Brian Dabul /  Sergio Roitman (quarti di finale)

 Mariano Hood /  Alberto Martín (semifinali)
 Thomaz Bellucci /  Rubén Ramírez Hidalgo (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Argentina 2008